Dressed to Kill – album muzyczny grupy KISS
 Dressed to Kill – książka opisująca postulowany związek pomiędzy rakiem piersi a noszeniem biustonoszy